Михаил Дронов:
 Дронов, Михаил Михайлович (род. 1949) — российский врач-офтальмолог
 Дронов, Михаил Викторович (род. 1956) — российский скульптор, член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств.